Le tournoi Squash on Fire 2022 est un tournoi de squash dont l'édition 2022 se déroule du 16 au 20 février 2022 à Washington. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit têtes de série.

En finale, la championne du monde et  mondiale Nour El Sherbini s'impose face à Joelle King.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Squash on Fire Open masculin 2022
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash aux États-Unis
Événement sportif à Washington
Sport aux États-Unis en février 2022
Squash en 2022